Kardashian ist ein Familienname armenischer Herkunft.

Größere Bekanntheit erlangte eine US-amerikanische Patchworkfamilie, die sich nach dem Tod des Vaters in der US-amerikanischen Familien-Reality-Show Keeping Up with the Kardashians vermarktete.

Namensträger:
 Robert Kardashian (1944–2003), US-amerikanischer Strafverteidiger und Unternehmer; Vater von:
 Kourtney Kardashian (* 1979), US-amerikanischer Reality-Soap-Star, Schauspielerin und Unternehmerin
 Kim Kardashian (* 1980), US-amerikanischer Reality-Soap-Star, Model, Schauspielerin und Unternehmerin
 Khloé Kardashian (* 1984), US-amerikanischer Reality-Soap-Star, Model, Schauspielerin und Unternehmerin
 Rob Kardashian (* 1987), amerikanische TV-Persönlichkeit